2 miejscowości w Polsce: 
 Grodnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Olszyna 
 Grodnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski